Турнір з боксу в першій найлегшій вазі на літніх Олімпійських іграх 2000 пройшов з 17 по 30 вересня і в ньому взяли участь 27 боксерів. Вагові норми становили до 48 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 27 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 1999 та 2000 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Кім Ин Чхоль|PRK|2000|літніх}} |RD1-score11=RSC
|RD1-team12= |RD1-score12=
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Ліборіо Ромеро|MEX|2000|літніх}} |RD1-score13=16
|RD1-team14= |RD1-score14=15
|RD1-team15= |RD1-score15=3
|RD1-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Іванас Стаповичюс|LTU|2000|літніх}} |RD1-score16=9
|RD1-team17= |RD1-score17=5
|RD1-team18={{СпортсменОІ прапор 2|Кім Кі Сук|KOR|2000|літніх}} |RD1-score18=9
|RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|Ля Пене Масара|INA|2000|літніх}} |RD1-score19=10
|RD1-team20= |RD1-score20=5
|RD1-team21= |RD1-score21=3
|RD1-team22={{СпортсменОІ прапор 2|Брахім Аслум|FRA|2000|літніх}} |RD1-score22=12
|RD1-team23= |RD1-score23=6
|RD1-team24={{СпортсменОІ прапор 2|Браян Вілорія|USA|2000|літніх}} |RD1-score24=8
|RD1-team25= |RD1-score25=16
|RD1-team26={{СпортсменОІ прапор 2|Субан Паннон|THA|2000|літніх}} |RD1-score26=18
|RD1-team27={{СпортсменОІ прапор 2|Валерій Сидоренко|UKR|2000|літніх}} |RD1-score27=12
|RD1-team28= |RD1-score28=7
|RD1-team29= |RD1-score29=11
|RD1-team30={{СпортсменОІ прапор 2|Маікро Ромеро|CUB|2000|літніх}} |RD1-score30=15
|RD1-team31= |RD1-score31=8
|RD1-team32={{СпортсменОІ прапор 2|Мар'ян Веліцу|ROM|2000|літніх}} |RD1-score32=20
|RD2-team01= |RD2-score01=17
|RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Рафаель Лосано|ESP|2000|літніх}} |RD2-score02=25
|RD2-team03= |RD2-score03=
|RD2-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Сулейман Білалі|KEN|2000|літніх}} |RD2-score04=RSC
|RD2-team05= |RD2-score05=8
|RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Кім Ин Чхоль|PRK|2000|літніх}} |RD2-score06=20
|RD2-team07= |RD2-score07=11
|RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Іванас Стаповичюс|LTU|2000|літніх}} |RD2-score08=24
|RD2-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Кім Кі Сук|KOR|2004|літніх}} |RD2-score09=8
|RD2-team10= |RD2-score10=4
|RD2-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Брахім Аслум|FRA|2000|літніх}} |RD2-score11=6
|RD2-team12= |RD2-score12=4
|RD2-team13= |RD2-score13=
|RD2-team14={{СпортсменОІ прапор 2|Валерій Сидоренко|UKR|2000|літніх}} |RD2-score14=RSC
|RD2-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Маікро Ромеро|CUB|2000|літніх}} |RD2-score15=RSC
|RD2-team16= |RD2-score16=
|RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Рафаель Лосано|ESP|2000|літніх}} |RD3-score01=11
|RD3-team02= |RD3-score02=10
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Кім Ин Чхоль|PRK|2000|літніх}} |RD3-score03=22
|RD3-team04= |RD3-score04=10
|RD3-team05= |RD3-score05=8
|RD3-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Брахім Аслум|FRA|2000|літніх}} |RD3-score06=12
|RD3-team07= |RD3-score07=5
|RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Маікро Ромеро|CUB|2000|літніх}} |RD3-score08=12
|RD4-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Рафаель Лосано|ESP|2000|літніх}} |RD4-score01=15
|RD4-team02= |RD4-score02=10
|RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Брахім Аслум|FRA|2000|літніх}} |RD4-score03=13
|RD4-team04= |RD4-score04=12
|RD5-team01= |RD5-score01=10
|RD5-team02=

Посилання 
 Офіційні результати 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2000